Kurcsatov nevű személyek:
 Igor Vasziljevics Kurcsatov, szovjet fizikus, a szovjet atomkutatás egyik vezetője
Igor Vasziljevics Kurcsatovról elnevezett városok
 Kurcsatov (Oroszország), város Oroszországban, a Kurszki terület Kurcsatovi járásának székhelye
 Kurcsatov (Kazahsztán), város Kazahsztánban, a Szemipalatyinszki kísérleti telep központja
Igor Vasziljevics Kurcsatovról elnevezett csillagászati objektumok
 Kurcsatov-kráter Holdkráter
 2352 Kurchatov Kisbolygó
Igor Vasziljevics Kurcsatovról elnevezett kutatóintézetek
 Kurcsatov Intézet
Kémia
 Kurcsatovium (Raderfordium)